Минихаха има више значења:
 Округ Минихаха (Јужна Дакота)
 Минихаха (Вашингтон)